Voglreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Mariella Voglreiter (* 1989), österreichische Skirennläuferin
 Siegfried Voglreiter (* 1969), österreichischer Skirennläufer